Deming (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Deming (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 William Edwards Deming, een Amerikaans statisticus
 Kwaliteitscirkel van Deming, ook wel Deming-cyclus, een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen